Case Fanfani ima više značenja:
 Case Fanfani, Bergamo
 Case Fanfani, Treviso